Зашків — Львівська область, Золочівський район
 Зашків — Львівська область, Львівський район

 Зашків — щорічний фестиваль на Львівщині